Золотая скамья () — ежегодная итальянская футбольная премия, вручаемая лучшему тренеру чемпионата Италии на основе голосования, проводимого среди его коллег. Приз Серебряная скамья () вручается тренеру, работавшему в серии В.

Лауреаты

Победители
 4   Массимилиано Аллегри
 4   Антонио Конте
 3   Фабио Капелло
 2   Марчелло Липпи
 2   Альберто Дзаккерони
 2   Карло Анчелотти
 2   Джан Пьеро Гасперини
 2   Чезаре Пранделли

Специальная премия 
В марте 2018 года Итальянская федерация футбола приняла решение наградить пять итальянских тренеров, которые в сезоне 2016/2017, руководя командами из других стран, добились побед в национальных чемпионатах. Им была вручена специальная «Золотая скамья».

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

См. также 
Футбольный тренер года в Италии

Футбольные награды в Италии
Серия A Италии по футболу